Экспона́т:

 Экспонат — предмет, выставляемый для всеобщего обозрения в музее или на выставке.
 «Экспонат» — песня группы «Ленинград» 2015 года.